Turner Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Turner Hall (Allamakee County, Iowa), ID-Nr. 00000921
 Turner Hall (Ida County, Iowa), ID-Nr. 75000691
 Turner Hall (Minnesota), ID-Nr. 79001215
 Turner Hall (Milwaukee), ID-Nr. 77000041